L'Évangile des Égyptiens est le nom donné à deux apocryphes chrétiens gnostiques des premiers temps du christianisme :

 L'Évangile des Égyptiens (grec), document gnostique perdu mais attesté par des auteurs anciens, datant des débuts du 
 L'Évangile des Égyptiens (copte), également appelé Livre sacré du Grand Esprit invisible, document gnostique plus tardif rédigé en copte et figurant parmi les documents retrouvés à Nag Hammadi (codex III,2 et IV,2)